

Vargem Bonita est une municipalité de l'État du Minas Gerais.
 Vargem Bonita est une municipalité de l'État de Santa Catarina.

Voir aussi

 Vargem

Homonymie de toponyme